Germano est un prénom portugais.

Nom de famille 
Germano est un nom de famille, notamment porté par (ordre alphabétique) :
 Carlos Germano (1970-), footballeur brésilien ;
 José Germano (1952-?), footballeur portugais ;
 Elio Germano (1980-), acteur italien ;
 Justin Germano (1982-), joueur américain de baseball ;
 Lisa Germano (1958-), chanteuse américaine.

Prénom utilisé comme pseudonyme 
Germano désigne plusieurs footballeurs :
 Germano (1911-1977), Germano Boettcher Sobrinho, footballeur brésilien ;
 Germano (1932-2004), Germano de Figueiredo, footballeur portugais ;
 Germano (1981-), Germano Borovicz Cardoso Schweger, footballeur brésilien.

Homonymie de patronyme